Чампотон:

 Чампотон — город в Мексике, штат Кампече, муниципалитет Чампотон.
 Чампотон — муниципалитет в Мексике, штат Кампече.